Jules Bastide peut désigner :
 Jules Bastide (1800-1879), homme politique français ;
 Jules Bastide (1831-1912), homme politique français.